Regierung Van Cauwenberghe steht für folgende Regierungen Walloniens:

 Regierung Van Cauwenberghe I
 Regierung Van Cauwenberghe II